Miserere (лат. Помилуй) может означать:

 Miserere — альбом Дзуккеро.
 Miserere — переложение пятидесятого псалма на музыку, созданное итальянским композитором Григорио Аллегри.
 Plaza Miserere — plaza в Буэнос-Айресе.

См. также 
 Псалом 50 — 50-й псалом из Псалтири. Известен по инципитам «Miserere mei Deus» (лат.)